Cruel Summer est une expression anglaise signifiant « été cruel ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 Cruel Summer, chanson du groupe anglais Bananarama présente sur l'album  sorti .

Album 

 , album du groupe suédois  sorti le  ;
 , album du groupe américain  sorti le .

Cinéma 
 Cruel Summer, série télévisée américaine.